In den Vereinigten Staaten gibt es mehrere Interstate Highways mit der Nummer 610:

Interstate 610 (Louisiana)
Interstate 610 (Texas)